Clapton může být:

 příjmení
 Danny Clapton (1934–1986) – anglický fotbalista
 Eric Clapton (* 1945) – anglický hudebník
 Nicholas Clapton (* 1955) – anglický zpěvák
 jiný význam
 Clapton (album, 2010) – album hudebníka Erica Claptona z roku 2010
 Clapton (album, 1973) – album hudebníka Erica Claptona z roku 1973

Externí odkazy